Бербен, Ирис — немецкая актриса.
 Бербен, Оливер — немецкий продюсер.